Звездин (Звездина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Звездин, Александр Григорьевич (1903—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Звездин, Анатолий Константинович (род. 1938) — советский и российский физик.
 Звездин, Андрей Витальевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Звездин, Аркадий Дмитриевич (псевдоним Аркадий Северный; 1939—1980) — исполнитель песен, гитарист.
 Звездин, Иван Андреевич (1899—1979) — советский архитектор-конструктивист, один из авторов «Дангауэровки».
 Звездин, Иван Аникеевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Звездин, Сергей Петрович (1922—2006) — театральный деятель.
 Звездин, Степан Александрович (род. 1983) — журналист, преподаватель, театральный критик.
 Звездин, Фёдор Филиппович (1802—после 1860) — русский литейщик и скульптор.

Звездина 
 Звездина, Анастасия Михайловна (1920—1943) — советская подпольщица.
 Звездина, Мария Николаевна (1923—1973) — советская оперная певица.